Landstingsvalget den 15. september 1936 var det 27. valg til Landstinget, den ene del af Danmarks daværende parlament Rigsdagen. Valget blev afholdt i 2., 3. og 5. landstingskreds, dvs. Sjælland med Lolland-Falster, Bornholm og det sydlige Jylland, hvor der blev valgt de valgmænd, der foretog det egentlige valg af 29 landstingsmedlemmer 22. september. Desuden valgtes 19 medlemmer af den afgående Rigsdag 14. august og et af Lagtinget på Færøerne.

Ved valget vandt Socialdemokratiet fire mandater og Det Konservative Folkeparti to, mens Venstre tabte seks. På Bornholm blev det nødvendigt med lodtrækning, da antallet af valgmandsstemmer her stod lige. Afstemningen faldt ud til fordel for Socialdemokratiet, der derved lige nøjagtig fik flertal i Landstinget sammen med Det Radikale Venstre, som de var i regering med. Det var første gang siden 1870, at en dansk regering havde flertal både i Landstinget og i Folketinget.

Kilder 
 Statistisk Årbog 1937

Noter 

1936
Politiske valg i 1936